Студит — настоятель (ігумен) найзначнішого монастиря середньовічного Константинополя — Студійського:

Відомі представники 

 Алексій Студит (? — грудень 1025) — згодом Патріарх Константинопольський (1025—1043).
 Антоній III Студит (пом. 983) — згодом Патріарх Константинопольський (974—979).
 Дамаскін Студит (? — Близько 1580) — православний митрополит Навпакта і Арти.
 Микола Студит «Сповідник» (848—850 і 867—868);
 Навкратій Студит (? — 848);
  — один із діяльних учасників Другого Нікейського собору, противник іконоборства;
 Сергій II Студит (пом. 1019) — Патріарх Константинопольський (998/1001 −1019).
 Симеон Студит «Благоговійний» (? — 986);
 Платон Студит (735—813) — православний монах, ігумен, рідний дядько Феодора Студита.
 Теодор Студит (796 — поч. IX в.) — реорганізував монастир.

Див. також 
 Студити — ченці чоловічого монастиря Студійського уставу УГКЦ.
 Федор Студит — одна з народних назв дня  у східних слов'ян.